Fluke può riferirsi a:

Arte
 Fluke, gruppo musicale elettronico/synthpop britannico
 Fluke, film del 1995 di Carlo Carlei

Aziende
 Fluke Corporation, produttore statunitense di apparecchiature di misura elettrotecnica ed elettronica